biuro – miejsce pracy
 biuro obsługi klienta
 biuro polityczne

Telewizja 
 Biuro – amerykański serial telewizyjny
 Biuro – brytyjski serial telewizyjny
 Biuro – polski serial telewizyjny